Луан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Луан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Луан () — річка басейну Сени в центральній частині Північної Франції